Andreas Beck e Dominik Meffert erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Radu Albot e Jaroslav Pospíšil hanno battuto in finale Thomas Fabbiano e Matteo Viola 7–6(9–7), 6–1.

Teste di serie 

  Riccardo Ghedin /  Claudio Grassi (Primo turno)
  Lee Hsin-han /  Artem Sitak (Quarti di finale)

  Stephan Fransen /  Wesley Koolhof (Semifinali) 
  Sergey Betov /  Alexander Bury (Semifinali)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mersin Cup 2014